Marchenko:
 Evgeny Marchenko
 Illya Marchenko
 Liudmila Vasílieva Márchenko
 Miguel Krasnoff Marchenko